Marches steht für Orte in Frankreich
Marches (Drôme), Département Drôme, Region Auvergne-Rhône-Alpes
Les Marches, Département Savoie, Region Auvergne-Rhône-Alpes
Siehe auch:
 March
 Marche